Елементът на Зеебек представлява термоелектрическо устройство, което при поддържане на разлика в температурата на двете работни и почти винаги срещуположни страни конвертира топлинната енергия на частиците в електрическа.

Елементът е кръстен на Томас Йохан Зеебек.

Вижте също 
 Елемент на Пелтие

Термоелектричество